Соревнования в беге на 1000 метров среди женщин на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2012 года прошли 24 марта на катке Тиалф в Херенвене, Нидерланды. В забегах приняли участие 24 спортсменки.

Золотую медаль завоевала Олимпийская чемпионка 2010 года, чемпионка мира 2009 и 2011 годов, обладательница рекорда мира на этой дистанции — канадка Кристин Несбитт. Серебряную медаль завоевала чемпионка мира в спринтерском многоборье — китаянка Юй Цзин, бронзовая медаль у голландки Маргот Бур.

Во время соревнований каток посетила королева Нидерландов Беатрикс и понаблюдала за некоторыми забегами.

Медалисты

Рекорды

Соревнование

Примечания 
 i — внутренняя стартовая дорожка, o — внешняя стартовая дорожка

Ссылки 
 Стартовый лист
 Результаты

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2012